Ксе́ния Ермола́евна Бахта́дзе (; ) — советский грузинский селекционер. Герой Социалистического Труда (1966).

Академик ВАСХНИЛ (1956) и Академии наук Грузинской ССР (1955). Известна своими работами по селекции и семеноводству чая. Является автором ряда высокоурожайных и высококачественных сортов.

Биография 
Родилась в Тифлисе 6 февраля 1899 года.

Окончила Тифлисский политехнический институт (1922). Доктор сельскохозяйственных наук (1944), профессор (1949), академик ВАСХНИЛ (1956).

Работала препаратором Контрольной семенной станции Тифлисского ботанического сада (1921—1924).

Полевод Караязской селекционной станции (1924—1927), Ганджинской селекционной станции (1927).

Старший научный сотрудник (1927—1941), заведующая отделом селекции и семеноводства чая (1941—1968), заместитель директора по научной части (1968—1974) Чаквинского филиала ВНИИ чая и субтропических культур.

В 1948 году Ксения Бахтадзе впервые в мире вывела искусственные гибриды чая: сорта «Грузинский № 1» и «Грузинский № 2».

Умерла 28 ноября 1978 года в Чакви.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1966).
 Награждена двумя орденами Ленина (1954, 1966), орденом Трудового Красного Знамени (1949), орденом «Знак Почёта» (1946), медалями СССР, ВСХВ, почетными грамотами Президиума Верховного Совета Аджарской АССР, Советского комитета защиты мира.
 Сталинская премия первой степени (1949) — за научные исследования по биологии, селекции и семеноводству чайного растения и за выведение новых высокоурожайных сортов чая «Грузинский № 1» и «Грузинский № 2».
 Заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1960) и Аджарской АССР (1966).
 Вице-президент Общества дружбы СССР и Шри-Ланка.

Библиография 
Опубликовано более ста научных работ на русском и грузинском языках, в том числе 16 книг и брошюр, из них 4 монографии.

О ней 
Академик Ксения Бахтадзе. 1985

Примечания

Ссылки 
 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ 
 Грузинский чай. Селекция, агрокультура, механизация. 
 Фотография 1952 года на сайте РГАКФД 

Выпускники Тбилисского политехнического института
Учёные Грузии
Женщины-учёные
Доктора сельскохозяйственных наук
Заслуженные деятели науки Грузинской ССР
Заслуженные деятели науки Аджарской АССР
Академики ВАСХНИЛ
Академики АН Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва